De australiska språken är de språk som talas av aboriginerna, Australiens urinvånare, torressundöborna, urinvånarna på Torressundöarna mellan Australien och Nya Guinea, samt tasmanska aboriginer. Aboriginerna kom ursprungligen till det australiska fastlandet från Sydöstasien och vid européernas ankomst år 1606 fanns minst 600 olika språkgrupper. I dag talas fortfarande över 100 språk, men endast 20 av dem förs vidare och runt 100 språk talas bara av den äldre generationen. Bara runt tio språk talas av över 1000 människor. Några språk används som undervisningsspråk i skolor, framförallt i norra Australien i Nordterritoriet. De australiska språken har haft olika klassificeringar av olika lingvister, och gränsen mellan ett språk och en dialekt är subtil.

Lista över australiska språk

I följande lista har klassificeringen och stavningen från Ethnologue använts, och endast de språk med en ISO-639-3-kod har inkluderats. AIATSIS och deras projekt AUSTLANG, vilket är en databas över australiska språk, listar många fler språk än de som listats nedan, och stavningen eller namnet kan variera. Notera även att kreol-, pidgin- och teckenspråk inte inkluderats i listan och inte heller andra språk baserade på engelska.

<li> Om ingen källa angivits är siffrorna från Ethnologue (se referenser).
<li> Årtalet visar inte när språket dog ut, utan årtalet för en undersökning vid vilken språket hade noll talare.
<li> AIATSIS-koden är den kod som språket tilldelats av Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies. (se referenser)

Referenser

Fotnoter

Australiska språk
australiska språk